Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2011 – reprezentacja USA podczas czempionatu w Daegu liczyła 155 zawodników.

Występy reprezentantów Stanów Zjednoczonych

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Bibliografia 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2011
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
2011 w Stanach Zjednoczonych